peut désigner :

Musique

Album 
 Cruisin' est un album du groupe américain Village People, sorti en 1978.
 Cruisin' est un album de Michael Nesmith, sorti en 1979.
 Cruisin' est un album du Junko Onishi, sorti en 1993.

Chanson 
 Cruisin', est une chanson de Smokey Robinson, sortie en 1979.